Mario Cipriani, acteur italien
 Mario Cipriani (1909-1944), cycliste italien